Rehan ist der Familienname von:

 Ada Rehan (1857–1916), US-amerikanische Theaterschauspielerin
 Robert Rehan (1901–1987), deutscher Komponist, Geiger und Pianist

Siehe auch:
Rehhahn
Rehahn